Теребовля — місто, районний центр, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Теребовля — річка в Україні
 Теребовля — давня сільська ґміна у Теребовлянському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої
 Теребовля (станція) — залізнична станція, що обслуговує місто Теребовля Тернопільської області.
Багатозначні терміни: топоніми